Faridpur (zila), een district van Bangladesh
 Faridpur (stad in Bangladesh), een stad in Bangladesh
 Faridpur (stad in India), een stad in India